Хань Юэ́ (; род. 3 июня 1997 года) — китайская спортсменка, борец вольного стиля, призёрка чемпионатов мира и Азии.

Биография 
Родилась в 1997 году. В 2016 году выиграла первенство Азии среди юниоров, и завоевала серебряную медаль первенства мира среди юниоров. В 2017 году стала обладательницей бронзовой медали первенства Азии среди юниоров.

Выступая на взрослых чемпионатах, она уже в 2017 году завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. В 2018 году стала чемпионкой Азии.

Ссылки 
 

Борцы по алфавиту
Борцы Китая
Чемпионки Азии по борьбе